Bruzz peut faire référence à :
 Bruzz, une maison de média bruxelloise ;
 Bruzz, une radio bruxelloise ;
 Bruzz, un journal bruxellois ;
 Bruzz, un magazine bruxellois ;
 Bruzz, une chaîne de télévision bruxelloise.